Le sedi eparchiali di Amadiya e di Zākhō furono unite dal 2013 al 2020.
 Eparchia di Amadiya
 Eparchia di Zākhō